CFHS puede referirse:

Escuelas preparatorias/secundarias (high schools) en los Estados Unidos:
 Camden Fairview High School — Condado de Ouachita (Arkansas)
 Catalina Foothills High School — Tucson (Arizona)
 Cedar Falls High School — Cedar Falls, Iowa
 Escuela Secundaria Central Falls (Central Falls High School) — Central Falls, Rhode Island
 Chagrin Falls High School — Chagrin Falls (Ohio)
 Chippewa Falls High School — Chippewa Falls (Wisconsin)
 Colonial Forge High School — Stafford (Virginia)
 Cuyahoga Falls High School — Cuyahoga Falls (Ohio)
 Cypress Falls High School — Condado de Harris (Texas)
Chenango Forks High School - Binghamton (Nueva York)
 Clear Fork High School — Bellville/Butler (Ohio)
 Clear Falls High School — League City (Texas)
Sociedades:
 Canadian Federation of Humane Societies
 Conservatives for Higher Standards